Vonone (latino: Vonones) può riferirsi a:

 Vonone (75-65 a.C.), sovrano degli Indo-sciti;
 Vonone I (8-11), re dei Parti;
 Vonone II (51), re dei Parti.